Der World Social Capital Monitor ist ein Instrument zur Messung sozialer Güter und des Sozialkapitals, welcher von den Vereinten Nationen in Partnerschaft mit zivilgesellschaftlichen Akteuren erstellt wird. Bei dem Projekt werden gesellschaftliche Werte wie Vertrauen, Solidarität, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und Gastfreundschaft und die Bereitschaft, öffentliche Güter zu finanzieren, mithilfe anonymisierter Umfragen ermittelt. Die Erhebungen starteten 2016 und es haben bisher 30.000 Teilnehmer aus 141 Ländern daran teilgenommen. Die einzigartige Softwareplattform des World Social Capital Monitor wurde von dem Soziologen Dr. Alexander Dill vom Basel Institute of Commons and Economics und dem Informatiker Nazmus Saquib von der Technischen Universität München entwickelt. Die Ergebnisse sollen neue Erkenntnisse zum Erreichen der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN bringen und eine Alternative zu herkömmlichen Indizes wie dem Index der menschlichen Entwicklung bilden, da sie immaterielle Faktoren berücksichtigt.

Im Rahmen des World Social Capital Monitor wurde auch die subjektiv empfundene Freundlichkeit der Einwohner verschiedener deutscher Großstädte mithilfe von Umfragen ermittelt. Vergleichbare Umfragen wurden auch bereits in Österreich erhoben.

Methodologie 
Der Monitor wird mithilfe von 8 Fragen ermittelt, die mit einer Zahl von 1 bis 10 bewertet werden können. Eine 1 bildet den schlechtmöglichsten Wert (z. B. niedrigste Freundlichkeit) und die 10 den bestmöglichsten Wert (z. B. größtes Vertrauen).

Soziales Klima (Wie bewerten Sie das soziale Klima an Ihrem Wohnort?)
Vertrauen (Wie hoch ist das Vertrauen unter den Menschen?)
Einschränkungen (Würden die Menschen persönliche Einschränkungen zur Finanzierung öffentlicher Güter wie Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Naturschutz, Infrastruktur, soziale Hilfen, öffentliche Medien, Kultur akzeptieren?)
Steuern und Abgaben (Akzeptieren die Menschen Steuern und Abgaben zur Finanzierung öffentlicher Güter wie Sicherheit, Gesundheit, Bildung, Naturschutz, Infrastruktur, soziale Hilfen, öffentliche Medien, Kultur ?)
Lokal investieren (Sind die Menschen bereit, in lokale und regionale Werte (etwa Genossenschaften, kommunale Anleihen und kleine Unternehmen) zu investieren?)
Hilfsbereitschaft (Hilfsbereitschaft unter den Menschen?)
Freundlichkeit (Freundlichkeit unter den Menschen?)
Gastfreundlichkeit (Gastfreundschaft unter den Menschen?)

Resultate 
Ergebnisse der Umfragen in den 76 Ländern mit ausreichenden Daten (Stand 2019). Angegeben sind die durchschnittlichen Werte aus den Antworten aller Personen auf die entsprechende Frage.

Einzelnachweise 

Soziologie
Sozialwissenschaftliche Erhebung
Quantitative Sozialforschung
Liste (Staaten)